Il singolare del Dubai Tennis Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fabrice Santoro era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Sjeng Schalken.

Roger Federer ha battuto in finale 6–1, 7–6 (7–2) Jiří Novák.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Marat Safin (secondo turno)
  Jiří Novák (finale)
  Tim Henman (primo turno)

  Rainer Schüttler (quarti di finale)
  Sjeng Schalken (quarti di finale)
  Younes El Aynaoui (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2003
ATP Tour 2003